Kleczek steht für:
 Josip Kleczek (1923–2014), tschechischer Sonnenphysiker, Astronom und Autor
 (2781) Kleczek, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.